Kjella kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Kjella, Antarktis,

Norge 

 Kjella (fjord), Nordland fylke, Bindal, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar